Großgriechenland bezeichnet
 in der Antike die griechisch besiedelten Städte und Regionen Süditaliens, siehe Magna Graecia
 im 19. und 20. Jahrhundert das nationalistische Konzept eines Griechenland, das auch Südalbanien und Teile der Türkei umfasst, siehe Megali Idea